Juri Konowalow ist der Name folgender Personen:

* Juri Anatoljewitsch Konowalow (* 1961), russischer Segler
 Juri Semjonowitsch Konowalow (1929–2008), sowjetischer Sprinter